Jolin est un nom propre qui peut être utilisé comme prénom ou nom de famille.

Prénom 
 Jolin Tsai (蔡依林, Cài Yī-lín) (1980-), chanteuse de Mandopop (pop en mandarin) de Taïwan

Patronyme 

 Édouard Jolin (1817-1892), peintre français ;
 Simon Jolin-Barrette (1987-), avocat et homme politique québécois.

Homonymie de prénom